В данный список включены мультсериалы о Скуби-Ду с названиями серий, выходившие на экран в период с 1969 по сей день. На состояние 2020 года всего выпущено 574 серии.

Скуби-Ду, Где ты? 
 Скуби-Ду, где ты? () — первый мультсериал о Скуби-Ду, который выпускался в период с 1969 по 1970 год.
 Озвучено Объединением «Русский Дубляж» по заказу СТС в 2011 году и студией «Пифагор» по заказу «Warner Brothers» в 2012—2013 годах

Список эпизодов

Новые фильмы о Скуби-Ду 
 Новые фильмы о Скуби-Ду () — мультсериал о Скуби-Ду, который выпускался в период с 1972 по 1973 год.
 В 2001 году была выпущена специальная серия в стиле «Новых фильмов о Скуби-Ду» — «Night of the Living Doo».
 Мультсериал дублирован студией «Пифагор» по заказу компании Warner Bros. в 2010, 2012 и 2013 годах, Объединением «Русский Дубляж» по заказу СТС в 2003 и 2004 годах.

Список эпизодов

Скуби-Ду Шоу 
Мультсериал озвучен фирмой «СВ-Дубль» по заказу СТС в 2000, 2001 годах. Премьерный показ состоялся на канале СТС С 8 января по 28 февраля 2001 года (Повторные показы: с 19 ноября 2001 по 16 января 2002, с 7 октября по 2 декабря 2003, С 9 января по 6 марта и с 7 по 31 августа и 1 по 4 октября 2007, С 13 января по 25 мая 2008 года)

Список эпизодов 
 1 сезон: как составная часть «Скуби-Ду/Динамит Шоу» ()
 2-3 сезон: как составная часть «Скуби-Ду, Где Ты?» ()

Весёлые приключения Скуби-Ду

Список эпизодов 
 Австрия
 Бельгия
 Великобритания
 Германия
 Ирландия
 Нидерланды
 Франция
 Швейцария
 Белоруссия
 Болгария
 Венгрия
 Молдавия
 Польша
 Россия
 Румыния
 Словакия
 Украина
 Чехия
 Дания
 Исландия
 Норвегия
 Латвия
 Литва
 Финляндия
 Швеция
 Эстония
 Албания
 Босния и Герцеговина
 Греция
 Испания
 Италия
 Португалия
 Македония
 Сербия
 Словения
 Хорватия
 Черногория

Скуби и Скрэппи-Ду 
 Скуби и Скреппи () — мультсериал о Скуби-Ду, который выпускался в период с 1979 по 1980 год.
 Мультсериал дублирован фирмой «СВ-Дубль» по заказу СТС в 2001 году.

Список эпизодов

Скуби и Скреппи (короткометражные) 
 Скуби и Скреппи () — мультсериал о Скуби-Ду, который выпускался в период с 1980 по 1982 год.
 Мультсериал дублирован фирмой «СВ-Дубль» по заказу СТС в 2001 году.

Список эпизодов 
 1-2 сезоны выходили, как составная часть «Богатенький Рич/Скуби-Ду Шоу» ()
 3 сезон выходил, как составная часть «Час Скуби и Скрэппи-Ду/Паппи» ().
 Серии выходили блоками по 3 серии.

Новые приключения Скуби и Скреппи 
 Новые приключения Скуби и Скреппи () — мультсериал о Скуби-Ду, который выпускался в период с 1983 по 1984 год.
 Русский Дубляж» по заказу СТС в 2002 году.

Список эпизодов

13 призраков Скуби-Ду 
 13 призраков Скуби-Ду () — мультсериал о Скуби-Ду, который выпускался в 1985 году.
 Здесь появляются новые персонажи: Винсент Ван Гоблин — медиум и экстрасенс, Флим-Флам непутёвый торговец.
 Мультсериал дублирован Объединением «Русский Дубляж» по заказу СТС в 2009 году.

Список эпизодов

Щенок по кличке Скуби-Ду 
 Щенок по кличке Скуби-Ду () — мультсериал о Скуби-Ду, который выпускался в период с 1988 по 1991 год.
 Мультсериал озвучен студией «Пифагор» по заказу кинокомпании Warner Bros.

Список эпизодов

Что Новенького, Скуби Ду?

Список эпизодов

Шегги и Скуби-Ду ключ найдут! 
Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут! () — мультсериал о Скуби-Ду, который выпускался в период с 2006 по 2008 год. В 2011 году был дублирован ТНТ.

Список эпизодов

Скуби-Ду: Мистическая корпорация 
 Скуби-Ду! Корпорация «Тайна» — мультсериал о Скуби-Ду, который выпускается с 2010 года уже только Warner Brothers в связи с закрытием студии Hanna-Barbera.
 Мультсериал озвучен студией «Пифагор» по заказу кинокомпании Warner Bros. в 2011—2012 годах.

Список эпизодов

Будь классным, Скуби-Ду! 
Действие мультсериала Будь классным, Скуби-Ду! происходит после того, как герои заканчивают выпускной класс в школе. Полагая, что вместе провести лето им ещё не скоро удастся, они решают отправиться на своём фургончике тайн, который Фрэд улучшил с помощью своих супер современных приборов. Как можно уже догадаться, на пути у них будет много монстров, которые то и дело, будут пытаться сделать так, чтобы путешествие Скуби-Ду и его банды не закончилось успешно.

Список эпизодов

Скуби-Ду и угадай кто? 
Действие мультсериала происходит в разных городах мира, мистические детективы встречают интересных знаменитостей.

Список эпизодов

Примечания